Карандеевка — название населённых пунктов в России:
 Карандеевка — посёлок в Бобровском районе Воронежской области.
 Карандеевка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Карандеевка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Карандеевка — село в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Карандеевка – деревня в Зарайском районе Московской области